Эре́шкигаль ( (dereš.ki.gal), дословно «великая подземная госпожа») — в шумеро-аккадской мифологии богиня, властительница подземного царства, известного под названием Иркалла. Старшая сестра и соперница Инанны, богини любви и плодородия, и супруга Нергала — бога подземного царства и палящего солнца. Иногда называлась также Иркаллой по названию своего царства (как и Хель у скандинавов и Аид у греков).

Под властью Эрешкигаль находились семь (иногда больше) судей подземного мира ануннаков. Главный храм, посвящённый ей, находился в Куте.

В мифологии 
Эрешкигаль, вероятно, изначально олицетворяла зимний, непродуктивный период года, подобно тому как Инанна (Иштар) воплощала собой весенне-летний период. Видимо, позднее её основной функцией стал контроль над смертью и загробным миром.

Наиболее подробно об Эрешкигаль рассказывается в гимне «Спуск Иштар в преисподнюю», в котором она выступает как злое и коварное божество смерти, вынуждая Иштар пожертвовать своим супругом Таммузом (Думузи). Другой известный миф с её участием — история её брака с Нергалом.

Некоторые мифы называют первым супругом Эрешкигаль бога Гугаланну, олицетворявшего созвездие Тельца и убитого Гильгамешем. Её сыном от Гугалану называли божество Ниназу. Кроме того, она считалась матерью богини Нунгаль и бога Намтара (причём отцом последнего считали то Нергала, то Энлиля).

Миф об Эрешкигаль и Нергале 

Первоначальная версия этого мифа известна из источника XV—XIV вв. до н. э., обнаруженного в Египте, близ Амарны. В этом коротком тексте содержится рассказ о том, как Нергал в сопровождении демонов спускается в Иркаллу, побеждает Эрешкигаль в поединке и захватывает трон подземного мира; причина этого вторжения не проясняется.

Более подробный вариант мифа датируется VII в. до н. э. и был обнаружен в Уруке. Согласно ему, Нергал посещал владения Эрешкигаль дважды. Причиной конфликта оказалось неподобающее поведение бога на пиршестве, устроенном небожителями: он отказался засвидетельствовать своё почтение посланцу Эрешкигаль, которая не смогла прибыть сама, после чего разгневанная правительница мира мёртвых потребовала, чтобы Нергал явился к ней лично. Нергал избежал ловушек и смог покинуть Иркаллу, однако вынужден был вернуться по требованию Эрешкигаль, угрожавшей в противном случае воскресить всех мертвецов и заполонить ими мир живых; затем между ними состоялось единоборство, в результате которого божества заключили брак и стали править совместно.

Согласно наиболее поздней (возможно, искажённой) версии этого мифа, боги пригласили Эрешкигаль на пиршество, которое они устраивали на небесах, однако та отказалась присутствовать, объяснив это своей боязнью света, и отправила вместо себя слугу по имени Намтар. Его неподобающее поведение разгневало Ану и Эа, и они послали Нергала, чтобы тот покарал Эрешкигаль за нанесённое богам оскорбление. Воинственный Нергал намеревался обезглавить богиню, однако её мольбы о пощаде тронули его, и он взял её в жёны, оставшись в Иркалле.

По мнению исследовательницы Стефани Дэлли, история Эрешкигаль и Нергала может отражать переход от одной религиозной традиции к другой — отказ от поклонения единственному женскому божеству в пользу супружеской пары богов — или же попытку совместить два культа. Так или иначе, все версии мифа вторичны, а его исконный шумерский вариант неизвестен.

В современной культуре 

 Персонаж по имени  фигурирует в серии комиксов «Тор».
 Богиня фигурирует в серии комиксов «Хеллбой».
 Ereshkigal — название трёх блэк-металлических групп из Чили, Мексики и Греции.
 Salaí Ereshkigal (настоящее имя Salaí Oliva) — вокалистка мексиканских металлических групп Benatnash и Eidyllion.
 Появляется в японской игре Fate/Grand order и аниме Fate/Grand Order - Babylonia как псевдо-слуга класса лансер.
 Эрешкигаль упоминается как супруга Нергала и сестра Инанны в цикле книг «Архимаг», написанном Александром Рудазовым.
 В игре Clive Barker's Jericho представлена как верховная жрица храма Эль-Хали, которая была совращена Перворожденным для открытия портала Pixis ( также присутствуют жрецы с именами других шумерских богов, как Энлиль, например)

Литература 
 
 Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia by Jeremy Black and Anthony Green (ISBN 0-292-70794-0)
 The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels by Alexander Heidel (ISBN 0-226-32398-6)
 Inanna: Queen of Heaven and Earth" by Diane Wolkenstein and Samuel Noah Kramer (ISBN 0-06-090854-8)

Примечания 

Боги по алфавиту
Богини подземного царства
Месопотамские богини
Подземный мир шумеро-аккадской мифологии